Radwanice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Radwanice (powiat Polkowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Polkowicki
 Radwanice (powiat Wrocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Wrocławski